Klimpfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Klimpfinger (* 1955), österreichischer Pathologe
 Sylvia Bayr-Klimpfinger (1907–1980), österreichische Psychologin und Hochschullehrerin